Джон Ченселлор, Джон Вільям Чанселлор (Ченселлор) (англ. John William Chancellor; 1927—1996) — американський журналіст і телеведучий.
 Серіна Марія Ауньйон-Ченселлор (англ. Serena Maria Auñón-Chancellor; народ. 9 квітня 1976, Індіанаполіс, штат Індіана, США) — лікар, інженер, і астронавт НАСА.